Алекса́ндр Васи́льевич Ивано́в:
 Иванов, Александр Васильевич — русский переводчик начала XIX века.
 Иванов, Александр Васильевич (ок. 1828 — не ранее 1868) — русский писатель и драматург.
 Иванов, Александр Васильевич (1837—1911) — русский духовный писатель, археограф и педагог.
 Иванов, Александр Васильевич (1845—1917) — русский архитектор.
 Иванов, Александр Васильевич (1859—1938) — генерал-майор РИА, участник Первой мировой войны и Гражданской войны в России.
 Иванов, Александр Васильевич (1899—1959) — советский режиссёр-мультипликатор.
 Иванов, Александр Васильевич (1900—1957) — советский политический и хозяйственный деятель.
 Иванов, Александр Васильевич (1906—1992) — советский зоолог.
 Иванов, Александр Васильевич (1919—1942) — советский военный лётчик, Герой России.
 Иванов, Александр Васильевич (1923—1992) — Герой Советского Союза.
 Иванов, Александр Васильевич (1937—2009) — писатель-натуралист.
 Иванов, Александр Васильевич (род. 1955) — советский и российский хоккеист.
 Иванов, Александр Васильевич (род. 1972) — советский и российский футболист.